Schwesterherz steht für:

 Schwesterherz (Band), deutsche Gesangsgruppe
 Schwesterherz (Film), deutscher Film von Ed Herzog (2006)
 Praxis mit Meerblick – Schwesterherz, deutscher Fernsehfilm von Kerstin Ahlrichs (2022)